Айкана (Aikanã, также в англоязычной литературе используются следующие названия для данного языка: Masaká, Kasupá, Mundé, Huari, Corumbiara, Tubarão, Corumbiara/Kolumbiara, Huari/Uari/Wari) — находящийся под угрозой исчезновения изолированный индейский язык, на котором говорит народ айкана, проживающий в штате Рондония (к западу от города Вильена, около шоссе Куяба-Порто — Велью) в Бразилии. Живут вместе с носителями языка кваза. Айкана имеет диалекты масака (массака) и тубанао. Также носители тубанао и масака используют португальский язык.

По состоянию на 2007 год насчитывается около 200 говорящих на айкана.

Фонология

Гласные

Согласные

Ссылки 
 Айканан на Ethnologue

Примечания 

Языки Бразилии
Неклассифицированные языки
Индейские языки